Карна () — село и одноимённая община в районе Гуменне Прешовского края Словакии. Расположенный в восточной части Словакии в южной части Низких Бескидов в долине потока Лесковчик.

История 
Впервые упоминается в 1543 году.

В селе есть римо-католический костел с 1770 году в стиле барокко-классицизма, в 1924 году перестроен.

Население 
В селе проживает 438 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 87,02 %
 цыгане — 12,08 %

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 97,32 %
 греко-католики — 0,89 %
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой конфессии — 0,89 %

Примечания

Ссылки 
 сайт села
 данные про село на сайте www.e-obce.sk 
 данные об национальный и конфессиональный состав населения села на сайте Статистического правительства Словакии

Населённые пункты Словакии